Die Dreiband-Weltmeisterschaft der Damen 2012 war ein Turnier in der Karambolagedisziplin Dreiband und findet vom 21. bis 23. November in Tokio, Japan statt.

Modus 
Gespielt wurde in der Vorrunde in vier Gruppen zu je vier Spielern im Round Robin-Modus auf 25 Punkte. Die beiden Gruppenersten ziehen in die Endrunde ein, wo im K.-o.-System auf 25 Punkte gespielt wird. Die Shot clock stand auf 40 Sekunden.

Teilnehmer 
Das Teilnehmerfeld setzt sich aus den Kontinentalverbänden wie folgt zusammen:
 Titelverteidigerin: 1
 CEB: 7
 CPB: 4
 ACBC: 3
 ACC: –
 organisierende Verband (Wildcard): UMB: 1

Turnierkommentar 
Turnierleiter war der ehemalige Weltmeister Ryūji Umeda vom Gastgeberland. Gespielt wurde zunächst in vier Gruppen zu je vier Spielerinnen. Erstmals wurde auch bei den Damen die Shot clock eingeführt, jede Spielerin hatte demnach 40 Sekunden Zeit für ihren Stoß.

Kazumi Hida, Mutter der Titelverteidigerin Orie Hida nahm erneut an einer Weltmeisterschaft teil. Medaillenchancen wurden ebenso den Niederländerinnen Therese Klompenhouwer, Karina Jetten und der Deutschtürkin Gülşen Degener eingeräumt.

Die Gruppenspiele sorgen jedoch für einige Überraschungen. So warf Karina Jetten die Titelverteidigerin aus dem Turnier und Gülşen Degener musste ebenso dem weiteren Turnierverlauf vom Zuschauerraum aus zusehen. Die Finalrunden begannen mit sechs Asiatinnen die auf nur noch zwei Europäerinnen trafen.

Die Finalrunden liefen jedoch auch für die verbliebenen Europäerinnen nicht erfolgreich. Die mit viel Vorschusslorbeeren ausgestattete Europameisterin Klompenhouwer reichte bei dieser WM nicht an ihre gewohnte Spielstärke heran und schied, wie ihre Landfrau Jetten, gleich im Viertelfinale aus. Die Koreanerinnen taten es den beiden gleich und so war das Halbfinale eine rein japanische Angelegenheit. Im Finale setzte sich dann Natsumi Higashiuchi gegen ihre Kontrahentin Yuko Nishimoto durch und wurde mit dem besten Einzeldurchschnitt des Turniers neue Weltmeisterin. Damit blieb der Titel zum sechsten Mal in Folge in Japan und die Erfolgsserie von Orte Hida, die vorher fünf Mal hintereinander Weltmeisterin geworden war, wurde beendet.

Gruppenphase

Gruppen A & B

Gruppen C & D

Endrunde 
Die angegebenen Zeiten sind Ortszeit (CEST +1).

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Fotogalerie auf Kozoom.

Einzelnachweise 

2012
WeltmeisterschaftderDamen 2012
Sportveranstaltung in Chiyoda
Billardturnier in der Präfektur Tokio